Кубок Дэвиса 2014 — 103-й по счёту розыгрыш самого престижного кубка среди мужских сборных команд по теннису. Шестнадцать сборных принимают участие в Мировой группе и более сотни — в различных региональных группах.

Сборная Швейцарии завоевала свой дебютный титул.

Мировая группа

Турнирная сетка

Плей-офф Мировой Группы 

 Дата: 12-14 сентября

Восьмёрка команд, проигравших в первом раунде Мировой группы, разыграют с восьмёркой победителей региональных зон восемь мест в мировой группе-2015.

Зона Америка

Группа I 
Участвующие команды
  — проходит в плей-офф Мировой группы.
  — проходит в плей-офф Мировой группы.
 
 
 
  — вылетает во вторую группу зоны.

Группа II 
Участвующие команды
  — проходит в первую группы зоны.
 
 
 
 
 
  — вылетает в третью группу зоны.
  — вылетает в третью группу зоны.

Группа III 
Участвующие команды
  — проходит во вторую группы зоны.
  — проходит во вторую группы зоны.

Зона Азия/Океания

Группа I 
Участвующие команды
  — проходит в плей-офф Мировой группы.
  — проходит в плей-офф Мировой группы.
 
 
 
  — вылетает во вторую группу зоны.

Группа II 
Участвующие команды
  — проходит в первую группы зоны.
 
 
 
 
 
  — вылетает в третью группу зоны.
  — вылетает в третью группу зоны.

Группа III 
Участвующие команды
  — проходит во вторую группы зоны.
  — проходит во вторую группы зоны.
 
 
 
 
  — вылетает в четвёртую группу зоны.
  — вылетает в четвёртую группу зоны.

Группа IV 
Участвующие команды
  — проходит во третью группы зоны.
  — проходит во третью группы зоны.
 
 
 
 
 
 
 
  Тихоокеанское сообщество

Зона Европа/Африка

Группа I 
Участвующие команды
  — проходит в плей-офф Мировой группы.
  — проходит в плей-офф Мировой группы.
  — проходит в плей-офф Мировой группы.
  — проходит в плей-офф Мировой группы.
 
 
 
 
 
 
  — вылетает во вторую группу зоны.
  — вылетает во вторую группу зоны.

Группа II 
Участвующие команды
  — проходит в первую группы зоны.
  — проходит в первую группы зоны.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — вылетает в третью группу зоны.
  — вылетает в третью группу зоны.
  — вылетает в третью группу зоны.
  — вылетает в третью группу зоны.

Группа III

Зона Европа 
Участвующие команды
  — проходит во вторую группу зоны.
  — проходит во вторую группу зоны.

Зона Африка 
Участвующие команды
  — проходит во вторую группу зоны.
  — проходит во вторую группу зоны.

Примечания

См. также 
 Кубок Федерации 2014

Ссылки 
 Официальный сайт 

2014